A Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület egy 1922-ben alapított magyar labdarúgóklub. Székhelye Nyírmadán található.

Sikerek 
NB III
 Ezüstérmes: 2006-07
 Bronzérmes: 2007-08, 2008-09
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 Bajnok: 1958-59, 2005-06

Források
 A Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület oldala a magyarfutball.hu-n
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye labdarúgócsapatai
1922-ben alapított labdarúgócsapatok
Magyar labdarúgócsapatok